B 84 bezeichnet:
 die Bundesstraße 84 in Deutschland
 die Faakersee Straße in Österreich

B84